

Lieux 

 Chassagnes, commune située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne ;
 Chassagnes, ancienne commune française située dans le département de l'Ardèche, et aujourd'hui intégrée aux Vans ;
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France